Альбе́р () — мужское имя (аналог в русском именослове — Альберт) и произошедшая от него фамилия:

Имя 
 Альбер (наст. имя Франсуа-Фердинан Декомб, 1789—1865) — французский танцовщик и балетмейстер.
 Альбер I — правящий князь Монако в 1889—1922 годах.
 Альбер II — правящий князь Монако с 2005 года.

Фамилия 
 Альбер, Александр Мартен (1815—1885) — французский революционер и политик-социалист Второй республики.
 Альбер, Альфред (Alfred Albert) — французский художник по костюмам, работавший в парижской Опере в середине XIX века.
 Альбер, Жозеф Жан-Батист (1771—1822) — французский военный деятель.
 Альбер, Марсель (1917—2010) — французский ас, участник Второй мировой войны, Герой Советского Союза.
 Альбер, Мишель (1930—2015) — французский экономист.
 Альбер, Поль (1827—1880) — французский писатель и педагог.
 Альбер, Филипп (род. 1967) — бельгийский футболист.

См. также